Hay varios aeropuertos en Tokio:
 Aeropuerto Internacional de Narita  situado en las ciudades de Narita y Shibayama a 67 kilómetros del centro de Tokio.
 Aeropuerto Internacional de Haneda  situado en la ciudad de Tokio a 20 kilómetro de la estación de Tokio.